Ludvik Puklavec je lahko:
 Ludvik Puklavec, zdravnik
 Ludvik Puklavec, metalurg, predsednik zveze mobilizirancev v nemško vojsko, zgodovinar?